La Guardia hace referencia a varios artículos:

Localidades y divisiones administrativas

en Argentina 
 La Guardia, localidad de la provincia de Catamarca;
 La Guardia, localidad de la provincia de Santa Fe;

en Bolivia 
 La Guardia,  ciudad capital del municipio homónimo en la provincia Andrés Ibáñez;

en España 
 La Guardia, municipio de la provincia de Toledo;
 La Guardia, municipio de la provincia de Pontevedra;
 La Guardia de Jaén, municipio de la provincia de Jaén;
 Laguardia, municipio de la provincia de Álava;
 La Guardia, playa de Salobreña, en la provincia de Granada;

en Venezuela 
 La Guardia, población de pescadores en la parroquia Zabala del Municipio Antonio Díaz;

Música 
 La Guardia, grupo musical español;
 La Guardia, grupo mexicano de música norteña/texana.

Personas 
 Fiorello La Guardia, alcalde de Nueva York;

Transporte 
 Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos.